

Geografia 
 Castel di Decima – ventiseiesima zona di Roma nell'Agro Romano, indicata con Z. XXVI
 Decima – nona zona urbanistica del IX Municipio di Roma Capitale, indicata con 12I
 Quartiere INCIS Decima – centro residenziale di Roma, nella zona del Torrino

Unità militari 
 Xª Flottiglia MAS – unità speciale della Regia Marina italiana
 Xª Flottiglia MAS – corpo militare indipendente della Repubblica Sociale Italiana

Informatica
 Decima – motore grafico sviluppato da Guerrilla Games

Altro 
 Decima – tributo consistente nel prelievo di un decimo del reddito
 Decima rima – in metrica, strofa di dieci versi
 Decima – in musica, intervallo di dieci gradi della scala musicale